Di seguito una lista di asteroidi dal numero 42001 al 43000 con data di scoperta e scopritore.

42001-42100 

|-
| 42001 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42002 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42003 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42004 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42005 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42006 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42007 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42008 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42009 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42010 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42011 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42012 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42013 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42014 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42015 - ||  || 16 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 42016 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42017 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42018 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42019 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42020 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42021 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42022 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42023 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42024 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42025 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42026 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42027 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42028 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42029 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42030 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42031 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42032 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42033 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42034 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42035 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42036 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42037 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42038 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42039 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42040 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42041 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42042 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42043 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42044 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42045 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42046 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42047 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42048 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42049 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42050 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42051 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42052 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42053 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42054 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42055 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42056 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42057 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42058 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42059 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42060 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42061 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42062 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42063 - ||  || 28 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42064 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 42065 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 42066 - ||  || 29 dicembre 2000 || NEAT
|-
| 42067 - ||  || 30 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42068 - ||  || 30 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 42069 - ||  || 17 dicembre 2000 || LONEOS
|-
| 42070 - ||  || 23 dicembre 2000 || LINEAR
|-
| 42071 - ||  || 23 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 42072 - ||  || 27 dicembre 2000 || Spacewatch
|-
| 42073 Noreen ||  || 2 gennaio 2001 || D. P. Pray
|-
| 42074 - ||  || 2 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 42075 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42076 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42077 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42078 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42079 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42080 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42081 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42082 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42083 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42084 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42085 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42086 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42087 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42088 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42089 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42090 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42091 - ||  || 2 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42092 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42093 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42094 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42095 - ||  || 6 gennaio 2001 || Farpoint
|-
| 42096 - ||  || 6 gennaio 2001 || Farpoint
|-
| 42097 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42098 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42099 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42100 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|}

42101-42200 

|-
| 42101 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42102 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42103 - ||  || 4 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42104 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42105 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42106 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42107 - ||  || 5 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42108 - ||  || 3 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42109 - ||  || 15 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42110 - ||  || 15 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42111 - ||  || 15 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42112 Hongkyumoon ||  || 4 gennaio 2001 || LONEOS
|-
| 42113 Jura ||  || 15 gennaio 2001 || Vicques
|-
| 42114 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42115 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42116 - ||  || 18 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42117 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42118 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42119 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42120 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42121 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42122 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42123 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42124 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42125 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42126 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42127 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42128 - ||  || 21 gennaio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42129 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42130 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42131 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42132 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42133 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42134 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42135 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42136 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42137 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42138 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42139 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42140 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42141 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42142 - ||  || 20 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42143 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42144 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42145 - ||  || 24 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42146 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42147 - ||  || 19 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42148 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42149 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42150 - ||  || 17 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 42151 - ||  || 18 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 42152 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42153 - ||  || 21 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42154 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42155 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42156 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42157 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42158 - ||  || 29 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42159 - ||  || 27 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 42160 - ||  || 28 gennaio 2001 || NEAT
|-
| 42161 - ||  || 31 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42162 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42163 - ||  || 26 gennaio 2001 || LINEAR
|-
| 42164 - || 2001 CT || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42165 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42166 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42167 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42168 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42169 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42170 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42171 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42172 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42173 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42174 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42175 Yuyang ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42176 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42177 Bolin ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42178 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42179 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42180 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42181 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42182 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42183 Tubiana ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42184 - ||  || 2 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 42185 - ||  || 2 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 42186 - ||  || 11 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 42187 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42188 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42189 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42190 - ||  || 15 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42191 Thurmann ||  || 14 febbraio 2001 || Vicques
|-
| 42192 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42193 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42194 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42195 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42196 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42197 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42198 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42199 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42200 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|}

42201-42300 

|-
| 42201 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42202 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42203 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42204 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42205 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42206 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42207 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42208 - ||  || 19 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 42209 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42210 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42211 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42212 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42213 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42214 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42215 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42216 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42217 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42218 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42219 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42220 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42221 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42222 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42223 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42224 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42225 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42226 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42227 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42228 - ||  || 18 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 42229 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 42230 - ||  || 19 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 42231 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42232 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42233 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42234 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42235 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 42236 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 42237 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 42238 - ||  || 19 marzo 2001 || T. Kobayashi
|-
| 42239 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 42240 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42241 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42242 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42243 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42244 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 42245 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 42246 - ||  || 29 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42247 - ||  || 26 marzo 2001 || NEAT
|-
| 42248 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 42249 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 42250 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 42251 - || 2001 LA || 1 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 42252 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 42253 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 42254 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 42255 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 42256 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 42257 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 42258 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 42259 - ||  || 29 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 42260 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 42261 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 42262 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 42263 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 42264 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42265 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42266 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42267 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42268 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42269 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42270 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42271 Keikokubota ||  || 24 agosto 2001 || R. A. Tucker
|-
| 42272 - ||  || 28 agosto 2001 || NEAT
|-
| 42273 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 42274 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 42275 - ||  || 11 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42276 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 42277 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 42278 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42279 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42280 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42281 - ||  || 25 settembre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42282 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 42283 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 42284 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42285 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42286 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42287 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42288 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42289 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42290 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42291 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42292 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 42293 - ||  || 17 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42294 - ||  || 21 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42295 Teresateng ||  || 23 ottobre 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42296 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42297 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42298 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 42299 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 42300 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|}

42301-42400 

|-
| 42301 - ||  || 21 ottobre 2001 || Deep Ecliptic Survey
|-
| 42302 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42303 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42304 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42305 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42306 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42307 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42308 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42309 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42310 - ||  || 12 novembre 2001 || NEAT
|-
| 42311 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42312 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42313 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42314 - ||  || 15 novembre 2001 || NEAT
|-
| 42315 - ||  || 13 novembre 2001 || NEAT
|-
| 42316 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42317 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 42318 - ||  || 6 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42319 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42320 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42321 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42322 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42323 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42324 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42325 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42326 - ||  || 14 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 42327 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42328 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42329 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42330 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42331 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42332 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42333 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42334 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42335 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42336 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42337 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42338 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 42339 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 42340 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 42341 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 42342 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 42343 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 42344 - ||  || 12 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 42345 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 42346 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 42347 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 42348 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 42349 - ||  || 20 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 42350 - ||  || 21 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 42351 - ||  || 4 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 42352 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42353 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 42354 Kindleberger ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 42355 Typhon ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 42356 - ||  || 2 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 42357 - ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels
|-
| 42358 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42359 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42360 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42361 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42362 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42363 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42364 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42365 Caligiuri ||  || 12 febbraio 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 42366 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42367 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42368 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42369 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42370 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42371 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42372 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42373 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42374 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42375 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42376 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 42377 KLENOT ||  || 8 marzo 2002 || KLENOT
|-
| 42378 - ||  || 14 marzo 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 42379 - || 2013 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42380 - || 2065 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42381 - || 2090 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42382 - || 2183 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42383 - || 2231 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42384 - || 2506 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42385 - || 2844 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42386 - || 3552 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42387 - || 4071 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42388 - || 4111 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42389 - || 4251 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42390 - || 4305 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42391 - || 4753 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42392 - || 4908 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42393 - || 6012 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42394 - || 6111 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42395 - || 6193 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42396 - || 6213 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42397 - || 6326 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42398 - || 6370 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42399 - || 6372 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42400 - || 6587 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

42401-42500 

|-
| 42401 - || 6589 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42402 - || 6619 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42403 Andraimon || 6844 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42404 - || 7606 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42405 - || 9085 P-L || 27 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42406 - || 9104 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42407 - || 9509 P-L || 22 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42408 - || 9555 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42409 - || 1108 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42410 - || 3062 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42411 - || 3249 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42412 - || 4320 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42413 - || 1072 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42414 - || 1130 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42415 - || 1175 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42416 - || 1195 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42417 - || 1613 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42418 - || 2081 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42419 - || 2187 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42420 - || 2290 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42421 - || 2306 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42422 - || 3048 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42423 - || 3085 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42424 - || 3120 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42425 - || 3227 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42426 - || 4634 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42427 - || 5061 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42428 - || 5089 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42429 - || 5132 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42430 - || 5158 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42431 - || 1051 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42432 - || 1134 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42433 - || 1887 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42434 - || 2121 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42435 - || 2164 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42436 - || 2204 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42437 - || 2266 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42438 - || 2317 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42439 - || 2355 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42440 - || 2484 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42441 - || 2492 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42442 - || 2603 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42443 - || 2640 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42444 - || 3064 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42445 - || 3123 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42446 - || 3248 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42447 - || 3265 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42448 - || 3393 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42449 - || 3496 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42450 - || 3504 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42451 - || 3727 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42452 - || 3970 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42453 - || 4055 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42454 - || 4134 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42455 - || 4293 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42456 - || 4322 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42457 - || 4341 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42458 - || 4359 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42459 - || 5036 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42460 - || 5106 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42461 - || 5184 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42462 - || 5278 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42463 - || 5601 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 42464 - ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 42465 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 42466 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 42467 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 42468 - ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 42469 - ||  || 28 febbraio 1981 || S. J. Bus
|-
| 42470 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 42471 - ||  || 6 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 42472 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 42473 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 42474 - ||  || 2 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 42475 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 42476 - ||  || 7 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 42477 - ||  || 24 agosto 1981 || H. Debehogne
|-
| 42478 Inozemtseva ||  || 7 settembre 1981 || L. G. Karachkina
|-
| 42479 Tolik ||  || 28 settembre 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| 42480 - || 1985 RJ || 14 settembre 1985 || E. Bowell
|-
| 42481 - ||  || 13 febbraio 1988 || E. W. Elst
|-
| 42482 Fischer-Dieskau ||  || 8 settembre 1988 || F. Börngen
|-
| 42483 - ||  || 12 novembre 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 42484 - ||  || 21 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 42485 Stendhal ||  || 18 gennaio 1991 || E. W. Elst
|-
| 42486 - ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 42487 Ångström ||  || 9 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 42488 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 42489 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 42490 - || 1991 SU || 30 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 42491 - || 1991 TF || 1 ottobre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 42492 Brüggenthies ||  || 3 ottobre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 42493 - ||  || 2 ottobre 1991 || C. P. de Saint-Aignan
|-
| 42494 - ||  || 29 ottobre 1991 || Spacewatch
|-
| 42495 - ||  || 11 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 42496 - ||  || 13 dicembre 1991 || S. Otomo
|-
| 42497 - ||  || 30 gennaio 1992 || E. W. Elst
|-
| 42498 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 42499 - ||  || 6 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 42500 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|}

42501-42600 

|-
| 42501 - || 1992 YC || 17 dicembre 1992 || C. Pollas
|-
| 42502 - ||  || 10 febbraio 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 42503 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42504 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42505 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42506 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42507 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42508 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42509 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42510 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42511 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42512 - ||  || 18 marzo 1993 || UESAC
|-
| 42513 - ||  || 18 settembre 1993 || H. E. Holt
|-
| 42514 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 42515 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 42516 Oistrach ||  || 11 novembre 1993 || F. Börngen
|-
| 42517 - ||  || 14 dicembre 1993 || E. F. Helin
|-
| 42518 - ||  || 7 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 42519 - ||  || 7 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 42520 - ||  || 7 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 42521 - ||  || 16 gennaio 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| 42522 Chuckberry ||  || 8 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 42523 Ragazzileonardo || 1994 ES || 6 marzo 1994 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| 42524 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 42525 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 42526 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 42527 - ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 42528 - ||  || 25 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 42529 - ||  || 28 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 42530 - || 1995 GA || 1 aprile 1995 || T. Kobayashi
|-
| 42531 McKenna || 1995 LJ || 5 giugno 1995 || D. J. Asher
|-
| 42532 - || 1995 OR || 24 luglio 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 42533 - ||  || 18 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 42534 - ||  || 27 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 42535 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 42536 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 42537 - ||  || 18 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 42538 - ||  || 29 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 42539 - ||  || 16 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 42540 - ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 42541 - || 1996 AQ || 11 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 42542 - || 1996 AX || 11 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 42543 - || 1996 BR || 16 gennaio 1996 || D. di Cicco
|-
| 42544 - ||  || 11 marzo 1996 || AMOS
|-
| 42545 - ||  || 21 marzo 1996 || A. Vagnozzi
|-
| 42546 - ||  || 15 aprile 1996 || Višnjan Observatory
|-
| 42547 - ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 42548 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 42549 - ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 42550 - ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 42551 - ||  || 12 maggio 1996 || Spacewatch
|-
| 42552 - ||  || 11 settembre 1996 || NEAT
|-
| 42553 - ||  || 12 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 42554 - ||  || 11 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 42555 - ||  || 13 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 42556 - ||  || 12 ottobre 1996 || D. di Cicco
|-
| 42557 - ||  || 7 ottobre 1996 || Spacewatch
|-
| 42558 - ||  || 5 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 42559 - ||  || 11 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 42560 - ||  || 7 novembre 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 42561 - ||  || 3 dicembre 1996 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 42562 - ||  || 7 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 42563 - ||  || 8 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 42564 - ||  || 12 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 42565 - ||  || 5 dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 42566 Ryutaro ||  || 3 dicembre 1996 || T. Seki
|-
| 42567 - ||  || 6 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 42568 - || 1996 YC || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 42569 - ||  || 20 dicembre 1996 || T. Kobayashi
|-
| 42570 - ||  || 20 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 42571 - ||  || 18 dicembre 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 42572 - || 1997 AO || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 42573 - ||  || 2 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 42574 - ||  || 4 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 42575 - ||  || 6 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 42576 - ||  || 7 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 42577 - ||  || 15 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 42578 - ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 42579 - ||  || 31 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 42580 - ||  || 3 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 42581 - ||  || 7 febbraio 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 42582 - ||  || 2 marzo 1997 || Spacewatch
|-
| 42583 - ||  || 4 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 42584 - ||  || 12 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 42585 Pheidippides ||  || 30 marzo 1997 || V. S. Casulli
|-
| 42586 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 42587 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 42588 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 42589 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 42590 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 42591 - ||  || 9 aprile 1997 || E. W. Elst
|-
| 42592 - || 1997 HT || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 42593 Antoniazzi || 1997 JQ || 1 maggio 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| 42594 - ||  || 1 maggio 1997 || ODAS
|-
| 42595 - || 1997 PL || 1 agosto 1997 || NEAT
|-
| 42596 - || 1997 SB || 18 settembre 1997 || P. Zigo, A. Pravda
|-
| 42597 - ||  || 23 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 42598 - ||  || 29 ottobre 1997 || Kleť
|-
| 42599 - ||  || 25 ottobre 1997 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 42600 - ||  || 28 dicembre 1997 || T. Kobayashi
|}

42601-42700 

|-
| 42601 - ||  || 2 gennaio 1998 || J. Broughton
|-
| 42602 - ||  || 24 gennaio 1998 || T. Kobayashi
|-
| 42603 - ||  || 23 gennaio 1998 || LINEAR
|-
| 42604 - ||  || 24 gennaio 1998 || NEAT
|-
| 42605 - ||  || 27 gennaio 1998 || Kleť
|-
| 42606 - || 1998 DD || 16 febbraio 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 42607 - ||  || 23 febbraio 1998 || NEAT
|-
| 42608 - ||  || 28 febbraio 1998 || J. M. Roe
|-
| 42609 Daubechies ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 42610 - ||  || 27 febbraio 1998 || E. W. Elst
|-
| 42611 Manchu ||  || 2 marzo 1998 || ODAS
|-
| 42612 - ||  || 1 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 42613 - ||  || 2 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 42614 Ubaldina ||  || 2 marzo 1998 || L. Tesi, A. Caronia
|-
| 42615 - ||  || 1 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 42616 - ||  || 3 marzo 1998 || E. W. Elst
|-
| 42617 - ||  || 20 marzo 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 42618 - ||  || 21 marzo 1998 || Spacewatch
|-
| 42619 - ||  || 25 marzo 1998 || Kleť
|-
| 42620 - ||  || 26 marzo 1998 || NEAT
|-
| 42621 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42622 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42623 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42624 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42625 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42626 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42627 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42628 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42629 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42630 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42631 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42632 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42633 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42634 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42635 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42636 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42637 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42638 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42639 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42640 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42641 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42642 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42643 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42644 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42645 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42646 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42647 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42648 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42649 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42650 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42651 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42652 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42653 - ||  || 24 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42654 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42655 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42656 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42657 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42658 - ||  || 31 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42659 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42660 - ||  || 29 marzo 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 42661 - ||  || 29 marzo 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 42662 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42663 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42664 - ||  || 29 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 42665 - ||  || 19 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 42666 - ||  || 22 aprile 1998 || ODAS
|-
| 42667 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42668 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42669 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42670 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42671 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42672 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42673 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42674 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42675 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42676 - ||  || 23 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42677 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42678 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42679 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42680 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42681 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42682 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 42683 - ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 42684 - ||  || 20 aprile 1998 || Spacewatch
|-
| 42685 - || 1998 JY || 1 maggio 1998 || NEAT
|-
| 42686 - ||  || 1 maggio 1998 || NEAT
|-
| 42687 - ||  || 1 maggio 1998 || NEAT
|-
| 42688 - ||  || 1 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 42689 - || 1998 KX || 23 maggio 1998 || P. G. Comba
|-
| 42690 - ||  || 24 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 42691 - ||  || 23 maggio 1998 || Spacewatch
|-
| 42692 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 42693 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 42694 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 42695 - ||  || 23 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 42696 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 42697 Lucapaolini ||  || 1 giugno 1998 || E. W. Elst
|-
| 42698 - ||  || 19 giugno 1998 || Spacewatch
|-
| 42699 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 42700 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|}

42701-42800 

|-
| 42701 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 42702 - ||  || 19 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 42703 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 42704 - ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 42705 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 42706 - || 1998 QY || 19 agosto 1998 || P. G. Comba
|-
| 42707 - ||  || 17 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 42708 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42709 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42710 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42711 - ||  || 25 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 42712 - ||  || 23 agosto 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 42713 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42714 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42715 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42716 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42717 - ||  || 19 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42718 - ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 42719 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42720 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42721 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42722 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42723 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42724 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42725 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42726 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42727 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42728 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42729 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 42730 - ||  || 25 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 42731 - ||  || 25 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 42732 - ||  || 12 settembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 42733 Andrébaranne ||  || 15 settembre 1998 || ODAS
|-
| 42734 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42735 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42736 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42737 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42738 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42739 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42740 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42741 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42742 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42743 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42744 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42745 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42746 - ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 42747 Fuser ||  || 21 settembre 1998 || V. Goretti
|-
| 42748 Andrisani ||  || 21 settembre 1998 || V. Goretti
|-
| 42749 - ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42750 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42751 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42752 - ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42753 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42754 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42755 - ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42756 - ||  || 25 settembre 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 42757 - ||  || 19 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42758 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 42759 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 42760 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42761 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42762 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42763 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42764 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42765 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42766 - ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 42767 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 42768 - ||  || 19 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 42769 - ||  || 12 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 42770 - ||  || 13 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 42771 - ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 42772 Kokotanekova ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 42773 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 42774 - ||  || 29 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 42775 Bianchini ||  || 26 ottobre 1998 || U. Munari, F. Castellani
|-
| 42776 Casablanca ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 42777 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 42778 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 42779 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 42780 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 42781 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 42782 - ||  || 15 novembre 1998 || Spacewatch
|-
| 42783 - ||  || 14 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 42784 - ||  || 16 novembre 1998 || CSS
|-
| 42785 - ||  || 18 novembre 1998 || CSS
|-
| 42786 - ||  || 18 novembre 1998 || CSS
|-
| 42787 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 42788 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 42789 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 42790 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 42791 - ||  || 15 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 42792 - ||  || 7 gennaio 1999 || Spacewatch
|-
| 42793 - ||  || 19 gennaio 1999 || J. E. McGaha
|-
| 42794 - ||  || 16 gennaio 1999 || LINEAR
|-
| 42795 Derekmuller ||  || 14 febbraio 1999 || ODAS
|-
| 42796 - ||  || 10 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 42797 - ||  || 12 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 42798 - ||  || 19 febbraio 1999 || T. Kobayashi
|-
| 42799 - ||  || 17 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 42800 - ||  || 19 marzo 1999 || LINEAR
|}

42801-42900 

|-
| 42801 - ||  || 20 marzo 1999 || LINEAR
|-
| 42802 - ||  || 15 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 42803 - ||  || 15 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 42804 - ||  || 12 aprile 1999 || LINEAR
|-
| 42805 - ||  || 8 maggio 1999 || CSS
|-
| 42806 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 42807 - ||  || 8 maggio 1999 || CSS
|-
| 42808 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 42809 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 42810 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 42811 - ||  || 7 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 42812 - ||  || 12 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 42813 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 42814 - ||  || 9 giugno 1999 || LINEAR
|-
| 42815 - ||  || 15 giugno 1999 || Spacewatch
|-
| 42816 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42817 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42818 - ||  || 12 luglio 1999 || K. Korlević
|-
| 42819 - ||  || 15 luglio 1999 || K. Korlević
|-
| 42820 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42821 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42822 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42823 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42824 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42825 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42826 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42827 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42828 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42829 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42830 - ||  || 14 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42831 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42832 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42833 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42834 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42835 - ||  || 12 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42836 - ||  || 22 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 42837 - ||  || 9 agosto 1999 || J. Broughton
|-
| 42838 - ||  || 13 agosto 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 42839 - ||  || 7 agosto 1999 || LONEOS
|-
| 42840 - || 1999 RU || 4 settembre 1999 || J. Broughton
|-
| 42841 - ||  || 4 settembre 1999 || CSS
|-
| 42842 - ||  || 4 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 42843 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42844 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42845 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42846 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42847 - ||  || 11 settembre 1999 || R. H. McNaught
|-
| 42848 - ||  || 13 settembre 1999 || K. Korlević
|-
| 42849 Podjavorinská ||  || 15 settembre 1999 || A. Galád, P. Kolény
|-
| 42850 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42851 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42852 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42853 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42854 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42855 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42856 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42857 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42858 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42859 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42860 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42861 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42862 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42863 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42864 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42865 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42866 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42867 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42868 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42869 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42870 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42871 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42872 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42873 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42874 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42875 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42876 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42877 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42878 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42879 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42880 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42881 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42882 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42883 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42884 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42885 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42886 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42887 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42888 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42889 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42890 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42891 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42892 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42893 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42894 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42895 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42896 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42897 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42898 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42899 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42900 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|}

42901-43000 

|-
| 42901 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42902 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42903 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42904 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42905 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42906 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42907 - ||  || 8 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42908 - ||  || 5 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 42909 - ||  || 4 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 42910 Samanthalawler ||  || 5 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 42911 - ||  || 5 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 42912 - ||  || 5 settembre 1999 || CSS
|-
| 42913 - ||  || 7 settembre 1999 || CSS
|-
| 42914 - ||  || 9 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 42915 - ||  || 9 settembre 1999 || LONEOS
|-
| 42916 - ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 42917 - ||  || 21 settembre 1999 || G. W. Billings
|-
| 42918 - ||  || 29 settembre 1999 || K. Korlević
|-
| 42919 - ||  || 29 settembre 1999 || K. Korlević
|-
| 42920 - ||  || 29 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42921 - ||  || 29 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42922 - ||  || 29 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42923 - ||  || 30 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 42924 Betlem ||  || 2 ottobre 1999 || Ondřejov Observatory
|-
| 42925 - ||  || 6 ottobre 1999 || G. Bell, G. Hug
|-
| 42926 - ||  || 6 ottobre 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 42927 - ||  || 7 ottobre 1999 || Powell
|-
| 42928 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42929 Francini ||  || 8 ottobre 1999 || L. Tesi, G. Forti
|-
| 42930 - ||  || 6 ottobre 1999 || R. H. McNaught
|-
| 42931 - ||  || 15 ottobre 1999 || K. Korlević
|-
| 42932 - ||  || 12 ottobre 1999 || T. Pauwels
|-
| 42933 - ||  || 15 ottobre 1999 || R. H. McNaught
|-
| 42934 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42935 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42936 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42937 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42938 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42939 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42940 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42941 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 42942 - ||  || 10 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 42943 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42944 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42945 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42946 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42947 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42948 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42949 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42950 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42951 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42952 - ||  || 2 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42953 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42954 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42955 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42956 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42957 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42958 - ||  || 4 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42959 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42960 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42961 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42962 - ||  || 6 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42963 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42964 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42965 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42966 - ||  || 7 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42967 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42968 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42969 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42970 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42971 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42972 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42973 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42974 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42975 - ||  || 12 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42976 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42977 - ||  || 15 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42978 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42979 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42980 - ||  || 1 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42981 Jenniskens ||  || 2 ottobre 1999 || Ondřejov Observatory
|-
| 42982 - ||  || 5 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 42983 - ||  || 2 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 42984 - ||  || 2 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42985 Marsset ||  || 4 ottobre 1999 || LONEOS
|-
| 42986 - ||  || 5 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42987 - ||  || 4 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42988 - ||  || 4 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42989 - ||  || 7 ottobre 1999 || CSS
|-
| 42990 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42991 - ||  || 8 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42992 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42993 - ||  || 3 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42994 - ||  || 5 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42995 - ||  || 9 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42996 - ||  || 10 ottobre 1999 || LINEAR
|-
| 42997 - ||  || 18 ottobre 1999 || Kleť
|-
| 42998 Malinafrank ||  || 17 ottobre 1999 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 42999 - ||  || 18 ottobre 1999 || P. Pravec
|-
| 43000 - ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|}

Collegamenti esterni 
 

0042001